Anatomia: Aparells del cos, conjunt d'òrgans que desenvolupen una mateixa funció complexa
 Tecnologia:
 Aparell o màquina, Conjunt d'elements o sistemes mecànics, elèctrics o electrònics (o les seves combinacions) que formen una unitat funcional 
 Aparell o avió
 Aparell (nàutica), conjunt format per l'arboradura, l'eixàrcia i les veles dels vaixells.
 Giny que permet la realització de diferents exercicis.
 Aparell (construcció), disposició i lligam donats als materials emprats en murs 
 Aparell electrònic, combinació de components electrònics organitzats en circuits, destinats a controlar i aprofitar els senyals elèctrics